Un tender est un wagon servant à l'approvisionnement en eau et en combustible d'une locomotive ;
 Dans les marines de guerre, un tender est un bateau de soutien logistique (pétrolier ravitailleur, bâtiment base, bâtiment atelier...). Dans la marine marchande, c'est un petit bateau servant au transfert de passagers entre le port et un paquebot au mouillage ;
 Tender est l'un des noms désignant la presqu'île de Tendra, en Ukraine ;
 Tender est le vingtième single de Blur sorti en 1999 ;
 Tender est une chanson du groupe de rock Feeder, de l'album Pushing the Senses sorti en 2005 ;
 Tender est un court métrage britannique de Deborah Haywood sorti en 2009.